Dickens ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Geoffrey Dickens (1910–2001), britischer Historiker
 Bill Dickens (* 1958), US-amerikanischer Bassist, Songwriter und Musikproduzent
 Catherine Dickens (1815–1879), Ehefrau von Charles Dickens
 Charles Dickens (1812–1870), britischer Schriftsteller
 Christopher Dickens, britischer Filmeditor
 Deric Dickens (* 1973), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusiker
 Hazel Dickens (1925–2011), US-amerikanische Bluegrass- und Folk-Sängerin, Aktivistin, Songwriterin, Kontrabassistin und Gitarristin
 Kim Dickens (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Little Jimmy Dickens (1920–2015), US-amerikanischer Country-Sänger
 Marnie Dickens (* 1986), britische Drehbuchautorin.
 Monica Dickens (1915–1992), britische Schriftstellerin
 Peter Dickens (1900–1975), deutscher Chemiker
 Samuel Dickens († 1840), US-amerikanischer Politiker
 Stanley Dickens (* 1952), schwedischer Rennfahrer

Dickens steht weiter für:
 (4370) Dickens, ein Hauptgürtelasteroid
 Dickens Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Dickens Rocks, Rifffelsen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dickens (Iowa)
 Dickens (Maryland)
 Dickens (Missouri)
 Dickens (Nebraska)
 Dickens (Texas)
 Dickens Township (South Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Dickens County Courthouse and Jail, in Dickens, Texas, ID-Nr. 80004098
 Dickens Opera House, in Longmont, Connecticut, ID-Nr. 87000702

Siehe auch:
 Dickie Dick Dickens, Hörspielserie